Spálený může být:

příjmení osob
 Jan Spálený (* 1942) – český hudebník a textař, bratr Petra
 Pavel Spálený – český herec
 Petr Spálený (* 1944) – český zpěvák, bratr Jana

Jiné významy 
 Spálený – vrch na Šumavě
Spálený – vrch v Oderských vrších v okrese Olomouc
 Spálený kopec – vyvýšenina u Alojzova v okrese Prostějov
 Spálený Mlýn (Malá Úpa) – část obce Malá Úpa
 Spálený vrch – vrch v Hrubém Jeseníku

Související články 
 Spálené Poříčí, obec v okrese Plzeň-jih

Rozcestníky - příjmení